Lydia del Canto (Torrent, 1985) és una periodista valenciana que des de setembre de 2018 dirigeix el diari Levante-EMV, sent la primera dona a posar-se al capdavant d'aquest centenari mitjà de comunicació.

Lydia del Canto va nàixer en la localitat valenciana de Torrent i es va llicenciar en Periodisme i Comunicació Audiovisual per la Universitat de València. Al juliol de 2008 es va incorporar a la plantilla de Levante-EMV com a redactora de l'edició digital del periòdic, on va exercir les tasques de coordinació amb l'edició impresa. Al febrer de 2014 es va incorporar com a directora de comunicació del PSPV-PSOE a la Comunitat Valenciana, lloc que va exercir fins que, al juliol de 2015, Ximo Puig va ser triat President de la Generalitat i la va triar per ocupar el lloc de Secretària Autonòmica de Comunicació de la Generalitat Valenciana. Mesos després, a l'octubre de 2015, es va reincorporar a Levante-EMV com a sotsdirectora del periòdic i responsable de la coordinació multiplataforma. Al setembre de 2016 Premsa Ibèrica li va encarregar la coordinació també de les edicions digitals de Superdeporte, Regió 7 i Diari de Girona. Al setembre de 2018 va ser nomenada directora de Levante-EMV. El seu nomenament va tenir una gran repercussió tant per la seua joventut com per ser la primera dona a dirigir un diari amb prop d'un segle i mig de vida.

Referències 

Torrentins
Periodistes valencians